Szent Margit-kápolna (Balatonalmádi)
Szent Margit-kápolna (Csíkszentimre)
Szent Margit-kápolna (Karancslapujtő)
Szent Margit-kápolna (Somlóvásárhely)
Szent Margit-kápolna (Tokod)

Lásd még
Szent Margit-templom (egyértelműsítő lap)